In 1928/29 werd het 23ste Hessisch-Hannovers voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond.

CSC 03 Kassel werd kampioen en SV Kurhessen 93 Kassel vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de West-Duitse eindronde. Kurhessen versloeg SpVgg Sülz 07, DSC Arminia Bielefeld en verloor dan de finale van Schwarz-Weiß Essen. De acht kampioenen werden in twee groepen verdeeld en CSC werd laatste in zijn groep.

1. Bezirksklasse

Groep Noord

Groep Zuid

Finale
 Heen

 Terug 

 Derde wedstrijd

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Hessisch-Hannovers voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1928/29